Cattedrale di Nostra Signora di Fátima – cattedrale di Benguela (Angola)
 Cattedrale di Nostra Signora di Fátima – cattedrale di Karaganda (Kazakistan)
 Cattedrale di Nostra Signora di Fátima – cattedrale di Menongue (Angola)
 Cattedrale di Nostra Signora di Fátima – cattedrale di Nampula (Mozambico)

Pagine correlate 
 Chiesa della Madonna di Fátima